Артём (от  — «невредимый, здоровый») — мужское имя, одно из популярных. Возникло как разговорная форма имени Артемий. Оно связано с именем богини Артемиды (), которое возможно имеет догреческое происхождение. Исследователями возводится к  «невредимый, здоровый».

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 26 февраля, 6 июля, 2 ноября, 13 ноября
 Католические: 20 октября

Известные носители имени

Святые 
 Артём — христианский святой в числе Девяти мучеников Кизических

Политические деятели 
 Товарищ Артём — российский революционер.

Примечания 

Имена греческого происхождения
Русские мужские имена
Имена от эпиклес